Une urne est un récipient, dans l'Antiquité un grand vase, dont l'usage peut fortement varier, impliquant une modification de sa forme :
 l'urne funéraire
 l'urne électorale
Mais aussi :
 l'unité de volume romaine, environ 12,96 l.

Botanique 
 En botanique, l'urne désigne des feuilles spécialisées de certaines plantes carnivores formant une cavité destinée à piéger des insectes et parfois remplie d'eau. Cette morphologie se retrouve par exemple chez Darlingtonia, Heliamphora, Nepenthes et Sarracenia.

Hydrographie 
 l'Urne est un fleuve côtier de France, coulant en Bretagne et se jetant dans la baie de Saint-Brieuc.

Patronyme 
 Christoffer Urne (1593-1663), noble danois, fonctionnaire de l'état et Gouverneur général de Norvège.